Mário de Carvalho (1905-?), un footballeur portugais ;
 Mário de Carvalho (1944-), un écrivain et dramaturge portugais ;
 [Mário de Carvalho (1995-), un coureur cycliste angolais.